Roman Siergiejewicz Trofimow (ros. Роман Сергеевич Трофимов, ur. 19 listopada 1989 w Leninogorsku) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (2011 i 2019). Srebrny medalista drużynowy Zimowej Uniwersjady 2013.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w 2007 w Bischofshofen, zajmując dwukrotnie miejsca w pierwszej „20”. Później zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. 6 stycznia 2008 w Kranju zdobył pierwsze punkty w PK, zajmując 25. miejsce. Latem tego samego roku wygrał dwa konkursy FIS Cup w Szczyrbskim Jeziorze. W sezonie zimowym zajął 2. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Libercu (20 grudnia 2008). Na MŚ juniorów w Szczyrbskim Jeziorze w 2009 zajął 23. lokatę. W klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2008/2009 zajął 5. miejsce. W zawodach Pucharu Kontynentalnego w Pragelato w 2009 był 6. W tym samym roku został mistrzem Rosji na normalnej skoczni, pokonując m.in. bardziej doświadczonych kolegów – Dienisa Korniłowa i Ilję Roslakowa.

W lutym 2010 w Willingen zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. lokatę. 19 marca 2010 uplasował się na 38. pozycji mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy, a dwa dni później w konkursie drużynowym tych samych mistrzostw zespół rosyjski z nim w składzie zajął 9. miejsce. W 2013 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym Zimowej Uniwersjady 2013.

Jego rekord życiowy wynosi 202,5 metra. Ustanowił go w 2021 na skoczni w Planicy.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Trofimowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Trofimowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Trofimowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Trofimowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Trofimowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LGP 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na portalu skokinarciarskie.pl
 Profil na oficjalnej stronie FIS 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022